

Ірбітський міський округ — міський округ, Свердловська область, адміністративний центр — місто Ірбіт
 Ірбітський міський округ — міський округ, Свердловська область, адміністративний центр — селище міського типу Піонерський